Ferrocarril del Sur (spanisch für Eisenbahn des Südens) steht für:
 die Peruanische Südbahn, spanisch Ferrocarril del Sur (Peru)
 die Hauptstrecke der ecuadorianischen Eisenbahn von Guayaquil nach Quito